Bart Van Malderen (ondernemer)
 Bart Van Malderen (politicus)